Ба́уэр (, ) — немецкая или английская фамилия. С немецкого языка переводится как «крестьянин» или «фермер».

Носители фамилии

А 
 
 Бауэр, Ален (род. 1962) — французский криминалист и адвокат, Великий мастер Великого Востока Франции.
 Бауэр, Анатолий Эрнестович (1921—1985) — русский писатель, педагог, исследователь-поисковик.
 Бауэр, Анджей (род. 1962) — польский виолончелист, сын Ежи Бауэра.
 Бауэр, Андре (род. 1968) — немецкий актёр.
 Бауэр, Антон (1772—1843) — немецкий учёный-правовед, в области теории уголовного права.
 Бауэр, Армин (род. 1990) — итальянский двоеборец, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Бауэр, Арнольд (1909—2006) — немецкий писатель, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Б 
 Бауэр, Бернхард (1882—1942) — австрийский публицист, гинеколог по основной специальности.
 Бауэр, Бобби (1915—1964) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий.
 Бауэр, Бранко (1921—2002) — югославский режиссёр.
 Бауэр, Бруно (1809—1882) — немецкий философ, теолог и историк.

В 
  (1877—1960) — немецкий протестантский теолог, историк раннего христианства.
 Бауэр, Василий Васильевич (1833—1884) — историк.
 Бауэр, Вероника (род. 1977) — канадская фристайлистка.
 Бауэр, Виктор (1915—1969) — немецкий ас-истребитель Второй мировой войны.
 Бауэр, Вильгельм (1822—1872) — немецкий конструктор подводных лодок.
 Бауэр, Виола (род. 1976) — немецкая лыжница, выступавшая за сборную Германии с 1995 по 2007 год.
 
  (род. 1939) — немецкий политик.
  (род. 1950) — немецкий продюсер.

Г 
 Бауэр, Гарольд (1873—1951) — англо-американский пианист.
 Бауэр, Генри (1851—1915) — французский писатель и журналист, литературный и театральный критик, сын Дюма-отца.
 Бауэр, Генрих (1814 — после 1851) — деятель международного рабочего движения.
 Бауэр, Глеб Михайлович (1925—1989) — советский историк, филолог-сабеист.

Д 
 Бауэр, Джейми Кэмпбелл (род. 1988) — английский актёр.
 Бауэр, Джек (род. 1985) — новозеландский велогонщик.
 Бауэр, Джон (1940—2017) — американский лыжник-двоеборец.
 Бауэр, Джонни (1924—2017) — канадский хоккеист.

Е 
 Бауэр, Евгений Францевич (1865—1917) — русский режиссёр немого кино, театральный художник и сценарист.
 Бауэр, Ежи (род. 1936) — польский композитор, отец Анджея Бауэра.
 Бауэр, Елена Анатольевна (род. 1972) — российский и германский учёный-психолог, член-корреспондент РАО (2019).

Ж 
 Бауэр, Жозе Карлос (1925—2007) — бразильский футболист.

З 
 Бауэр, Зельма (1853—1900) — немецкая писательница, писала под псевдонимом «Martin Bauer».

И-Й 
 Бауэр, Иегуда (род. 1926) — израильский историк.
 Бауэр, Иоганн Герман (1861—1891) — австро-венгерский шахматист.
 Бауэр, Йон (1882—1918) — шведский художник.

К 
 
 Бауэр, Каролина (1807—1877) — немецкая театральная актриса.
 Бауэр, Клара (1836—1876) — немецкая писательница, известная под псевдонимом «Карл Детлев».
 Бауэр, Клемен (род. 1986) — словенский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира-2012 в смешанной эстафете.
 
 Бауэр, Крис (род. 1966) — американский актёр кино и телевидения.
 Бауэр, Кристин (род. 1966) — американская актриса.
 Бауэр, Кэрол (род. 1956) — американская гребчиха.

Л 
 Бауэр, Лео (1912—1972) — немецкий политик.
 Бауэр, Леопольд (1872—1938) — известный венский архитектор эпохи модерна.
 Бауэр, Лукаш (род. 1977) — чешский лыжник, неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Бауэр, Льюис Агрикола (1865—1932) — американский геофизик.

М 
 Бауэр, Макс (1869—1929) — немецкий артиллерист, участник Первой мировой войны.
 Бауэр, Марвин (1903—2003) — создатель и многолетний руководитель консалтинговой фирмы McKinsey & Company.
 Бауэр, Мария Вениаминовна — грузинская советская артистка балета.
 Бауэр, Мельхиор (1733 — ?) — немецкий изобретатель, пионер авиации.
 Бауэр, Мориц (род. 1992) ― швейцарский футболист.

Н 
 Бауэр, Николай Павлович (1888—1943) — советский учёный, историк, нумизмат.

О 
 Бауэр, Олег Николаевич (1915—2003) — основатель российской ихтиопатологии, доктор биологических наук, профессор С.-Петербургского университета, автор множества научных трудов.
 Бауэр, Отто (1881—1938) — революционер и публицист, теоретик австромарксизма, лидер социал-демократической партии Австрии.

П 
 Бауэр, Пауль (1896—1990) — немецкий юрист и писатель, альпинист.
  (1915—2002) — британский экономист.

Р 
 Бауэр, Рафал (род. 1976) — польский музыкант.

С 
 Бауэр, Сет (род. 1959) — американский гребной рулевой.
 Бауэр, Стивен (род. 1956) — американский актёр.

Т 
 Бауэр, Татьяна Стефановна (1924—1944) — участница партизанского движения в Великую Отечественную войну.
 Бауэр, Теофил Иосифович (род. 1962) ― украинский государственный и политический деятель.
 Бауэр, Томас (род. 1986) — австрийский гандболист, вратарь.

Ф 
 Бауэр, Фердинанд (1760—1826) — австрийский ботаник и художник.
 Бауэр, Фердинанд фон (1825—1893) — австрийский и австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии.
 Бауэр, Франтишек Салеский (1841—1915) — австро-венгерский кардинал.
 Бауэр, Фредерик Орпен (1855—1948) — шотландский ботаник.
 
 Бауэр, Фриц (1903—1968) — немецкий судья и прокурор.

Х 
 Бауэр, Ханс (1878—1937) — немецкий теолог и семитолог.
 Бауэр, Ханс (1927—1997) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.
 Бауэр, Хинко (1908—1986) — югославский хорватский архитектор еврейского происхождения.

Э 
  (1820—1886) — немецкий публицист.
 Бауэр, Эдуард (1894—1948) — австрийский футболист и тренер.
 
 Бауэр, Эрих (1900—1980) — немецкий военный преступник, обершарфюрер СС.
 Бауэр, Эрнст (1914—1988) — немецкий подводник, кавалер Рыцарского креста.

Составные фамилии 
 Бауэр-Билодо, Касс (род. 1972) — американская баскетболистка.
 
 Бауэр-Геллерт, Янина Людвика (1922—2021) — польская врач, кавалер ордена Виртути Милитари.
 Бауэр-Пилецка, Ольга (1887—1941) — австрийская оперная певица и издатель.
 Бауэр-Чепман, Джеффри (род. 1984) — канадский актёр и модель.

Другое 
 Бауэр — до 1942 г. название села Карамышевка в Красноармейском районе Саратовской области.
 (1639) Бауэр — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 12 сентября 1951 года.

См. также

Примечания